Gymnasium Nepomucenum steht für:
 Gymnasium Nepomucenum Coesfeld in Coesfeld
 Gymnasium Nepomucenum Rietberg in Rietberg